Змагання в жіночому парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 1992 проходили з 13 по 26 січня 1992 в Melbourne Park у Мельбурні (Австралія). Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон з рахунком 6–4, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Я Новотна Л Нейланд
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=3
|RD1-score01-3=7
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Ж Алар А Губер
|RD1-score02-1=60
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=5

|RD1-seed03=
|RD1-team03= А Кідзімута А Нісія
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Дж Гелгесон Т Вітлінгер
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Т Мортон К Вуд
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Дж Ф'юкс Нана Міягі
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=3
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= К Каннінгем Л Гілдемейстер
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=13
|RD1-team08={{nowrap| Р Феербенк-Нідеффер Л Грегорі}}
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=6|RD1-score08-3=6|RD1-seed09=9
|RD1-team09= Л Месхі М Пас|RD1-score09-1=65
|RD1-score09-2=7|RD1-score09-3=6|RD1-seed10=
|RD1-team10= К Малеєва Н Медведєва
|RD1-score10-1=77|RD1-score10-2=5
|RD1-score10-3=4

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Дж Годдер К Шнайдер
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=5
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= С Тестю Н ван Лоттум|RD1-score12-1=6|RD1-score12-2=7|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Я Басукі Дж Дьюрі|RD1-score13-1=6|RD1-score13-2=6|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= К Берклей Дж Тейлор
|RD1-score14-1=0
|RD1-score14-2=1
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Д Грем К По
|RD1-score15-1=4
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= МДж Фернандес З Гаррісон|RD1-score16-1=6|RD1-score16-2=6|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Я Новотна Л Нейланд|RD2-score01-1=6|RD2-score01-2=6|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Дж Гелгесон Т Вітлінгер
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Т Мортон К Вуд|RD2-score03-1=6|RD2-score03-2=6|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=13
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=3
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=9
|RD2-team05= Л Месхі М Пас|RD2-score05-1=6|RD2-score05-2=77|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= С Тестю Н ван Лоттум
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=64
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Я Басукі Дж Дьюрі
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=66
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= МДж Фернандес З Гаррісон|RD2-score08-1=6|RD2-score08-2=78|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Я Новотна Л Нейланд|RD3-score01-1=6|RD3-score01-2=6|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= Т Мортон К Вуд
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=9
|RD3-team03= Л Месхі М Пас
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=65
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04=
|RD4-score02-1=2
|RD4-score02-2=6|RD4-score02-3=8}}

 Секція 2 

 Нижня половина 

 Секція 3 

 Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= К Адамс М Боллеграф|RD1-score01-1=77|RD1-score01-2=3
|RD1-score01-3=6|RD1-seed02=
|RD1-team02= Е Швіглерова Д Сабова
|RD1-score02-1=64
|RD1-score02-2=6|RD1-score02-3=2

|RD1-seed03=
|RD1-team03= P O'Reilly T O'Reilly
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Б Борнео К-Е Г'юз
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=3
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Л Глітц Б Сомервілл
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=2

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Н Дальман З Франкль
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= А Стрнадова К Танв'є
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=10
|RD1-team09= С Аппельманс І Демонжо
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= З Гак З Маєр
|RD1-score10-1=0
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Р Елтер P Hy
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=1
|RD1-seed12=
|RD1-team12= К Голдрідж Н Пратт
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Ш Стаффорд М Вердел
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Р Бобкова К Габшудова
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= А Девріє Манюкова Євгенія Олександрівна
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= П Шрайвер Н Звєрєва
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= К Адамс М Боллеграф
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= P O'Reilly T O'Reilly
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=7
|RD2-score03-2=7
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=14
|RD2-team04= А Стрнадова К Танв'є
|RD2-score04-1=5
|RD2-score04-2=5
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=10
|RD2-team05= С Аппельманс І Демонжо
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= К Голдрідж Н Пратт
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Ш Стаффорд М Вердел
|RD2-score07-1=5
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= П Шрайвер Н Звєрєва
|RD2-score08-1=7
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=8
|RD3-team01= К Адамс М Боллеграф
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=5r
|RD3-score02-2=
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=10
|RD3-team03= С Аппельманс І Демонжо
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=6
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= П Шрайвер Н Звєрєва
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=0
|RD3-score04-3=0

|RD4-seed01=8
|RD4-team01= К Адамс М Боллеграф
|RD4-score01-1=5
|RD4-score01-2=5
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02=

Посилання 
 Main Draw 
 

Жінки, парний розряд
1992 в австралійському спорті
1992 у жіночому тенісі